Józef Kucza (1896–1940), urzędnik, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Kucza (1907–1977), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, pedagog, nauczyciel, dyrektor liceum w Krośnie